Шассерио (фр. Chassériau) — французская фамилия.

Известные носители:

 Шассерио, Артюр (1850—1934) — коллекционер произведений искусства.
 Шассерио, Бенуа (1780—1844) — французский дипломат и секретный агент.
 Шассерио, Теодор (1819—1856) — французский художник.
 Шассерио, Фредерик-Виктор-Шарль (1807—1881) — французский юрист, государственный советник и военно-морской историк, аболиционист.
 Шассерио, Шарль Фредерик (1802—1896) — французский архитектор.

Примечания